Códigos de la  nomenclatura de las Unidades Territoriales Estadísticas en España.

Véase también 
 ISO 3166-2:ES

ES